Municipio de Fayetteville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fayetteville (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Fayetteville (condado de St. Clair, Illinois), un municipio ubicado en el condado de St. Clair